Паллиса () — город в округе Паллиса, восточного региона Уганды.

Местоположение 
Паллиса находится примерно в 65 километрах по дороге к западу от Мбале, самого большого города в субрегионе. Город расположен в 200 километрах по дороге к северо-востоку от Кампалы, столицы Уганды.

Обзор 
Паллиса находится в сельской местности с ограниченным общественным транспортом.

Большинство детей города и области посещают школы. Когда в учебном заведении проходят экзамены, население Паллисы увеличивается примерно до 40 000 человек. Дети приезжают со всего округа, чтобы пойти в одну из примерно двадцати средних школ. Учащиеся снимают хижину у местных жителей, где проживают по 2-4 человека. Школьники во время занятий и экзаменов полностью обеспечивают себя сами.

Население 
По данным Национальной переписи населения 2002 года, население города составляло 23 650 человек. В 2010 году статистическое бюро Уганды (UBOS) оценило численность населения в 31 200 человек. А 2014 году численность населения возросла до 32 681 человека.

Достопримечательности 
 Штаб-квартира районной администрации города
 Офисы городского совета Паллисы
 Мобильный филиал ПостБанк Уганда
 Кампус университета Буситема, одного из государственных университетов Уганды
 Полиция Уганды
 Дорога Тириньи-Паллиса-Камонколи-Куми, проходящая через центр города

Примечания 

Города Уганды